Фильден () — английская фамилия. Известные носители:

 Фильден, Джон (1784—1849) — британский реформатор.
 Фильден, Джошуа (1827—1887) — британский политик.
 Фильден, Самуэль (1847-1922) — американский анархист, осужден за Бунт на Хеймаркете.
 Фильден, Томас (музыкант) (1883—1974) — британский пианист и учитель музыки.
 Фильден, Томас (политик) (1854—1897) — британский политик.